

Geografia
 Ghiacciaio Svendsen – ghiacciaio sulla costa di Pennell, nella Terra della Regina Vittoria, in Antartide

Persone
 Anna Svendsen (1990) – fondista norvegese
 Arne Svendsen (1909-1983) – calciatore norvegese, di ruolo attaccante
 Christian Svendsen (1890-1959) – ginnasta danese
 Emil Hegle Svendsen (1985) – biatleta e fondista norvegese
 George Svendsen (1913-1995) – giocatore di football americano, cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Johan Svendsen (1840-1911) – compositore, direttore d'orchestra e violinista norvegese
 Jon Svendsen (1953) – ex pallanuotista statunitense
 Julie Bonnevie-Svendsen (1987) – ex biatleta norvegese
 Martin Svendsen (1989) – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Sander Svendsen (1997) – calciatore norvegese, di ruolo attaccante
 Thorleif Svendsen (1910-1975) – calciatore norvegese, di ruolo attaccante
 Torbjørn Svendsen (1954) – ex calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Torgny Svendsen (1951) – ex calciatore norvegese, di ruolo difensore